Hamupipőke, jelentheti:

 Hamupipőke az európai kultúrkörben elterjedt történet főszereplője

Opera
 Hamupipőke, Gioachino Rossini operája
 Hamupipőke, Isouard operája
 Hamupipőke, Jules Massenet operája

Balett
 Hamupipőke, ifj. Johann Strauss balettje
 Hamupipőke, Szergej Szergejevics Prokofjev balettje
 Hamupipőke, Borisz Alekszandrovics Fitinhof-Schell balettje

Film
 Hamupipőke (1950) Walt Disney 12. egész estés rajzfilmje
 Hamupipőke (1997) amerikai film
 Hamupipőke (2015) amerikai film

Videofilm
 Hamupipőke 2. – Az álmok valóra válnak (2002) amerikai animációs film, Hamupipőke-trilógia második része
 Hamupipőke 3. – Elvarázsolt múlt (2007) amerikai animációs film, Hamupipőke-trilógia harmadik része

Egyéb
 Hamupipőke, Romhányi József mesejátéka